Bromell ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Bromell (1947–2013), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Magnus von Bromell (1679–1731), schwedischer Arzt und Mineraloge
 Olaf Bromel (auch: Olof Ole Bromell oder Olaus Olai Bromelius; 1639–1705), schwedischer Botaniker und Arzt
 Tony Bromell (1932–2017), irischer Politiker und ehemaliger Senator im Seanad Éireann
 Trayvon Bromell (* 1995), US-amerikanischer Sprinter